W Polsce
 Ilkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów 
 Ilkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Ilkowice – gromada

 Na Ukrainie
 Ilkowice – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim